

Хросна — село в гміні Лішкі Краківського повіту Малопольського воєводства
 Хросна — село в гміні Колбель Отвоцького повіту Мазовецького воєводства